

Менкажовиці — село в гміні Доброшице Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Менкажовиці — село в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства